Анаи:

 Анаи — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.
 Анаи (род. 1983)  — мексиканская поп-певица, автор песен, музыкант, актриса, предприниматель.
 Анаи, Такамаса (род. 1984) — японский дзюдоист полутяжёлой весовой категории.